Сеиба 1. Сексион има више значења:

 Сеиба 1. Сексион, Хавактал (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сеиба 1. Сексион, Естасион Ферокарил (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику